Susan Dunklee (ur. 13 lutego 1986 r. w Craftsbury) – amerykańska biathlonistka, dwukrotna wicemistrzyni świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 10 stycznia 2009 roku w Altenbergu, gdzie w zawodach Pucharu IBU zajęła 40. miejsce w biegu indywidualnym.

W zawodach Pucharu Świata zadebiutowała 1 grudnia 2011 roku w Östersund, gdzie zajęła 45. miejsce w biegu indywidualnym. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła dwa dni później w tej samej miejscowości, zajmując 28. miejsce w sprincie. Na podium zawodów pucharowych pierwszy raz stanęła 20 marca 2014 roku w Oslo, gdzie rywalizację w sprincie ukończyła na trzeciej pozycji. Wyprzedziły ją jedynie Białorusinka Darja Domraczewa i Tora Berger z Norwegii. W kolejnych startach jeszcze pięć razy stawała na podium: 11 lutego 2016 roku w Presque Isle była druga w sprincie, 16 grudnia 2016 roku w Novym Měscie była trzecia, 19 lutego 2017 roku w Hochfilzen była druga w biegu masowym, 18 marca 2018 roku w Oslo zajęła trzecie miejsce w biegu pościgowym, a 14 lutego 2020 roku w Rasen-Antholz ponownie zajęła drugie miejsce w sprincie. Najlepsze wyniki osiągnęła w sezonie 2016/2017, kiedy zajęła 10. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Na mistrzostwach świata w Hochfilzen w 2017 roku wywalczyła srebrny medal w biegu masowym. Był to pierwszy w historii medal dla USA w tej konkurencji. Na podium rozdzieliła Niemkę Laurę Dahlmeier i Kaisę Mäkäräinen z Finlandii. Na rozgrywanych trzy lata później mistrzostwach świata w Rasen-Antholz zajęła drugie miejsce w sprincie. Tym razem rozdzieliła Marte Olsbu Røiseland z Norwegii i Czeszkę Lucie Charvátovą. Była też między innymi piąta w biegu indywidualnym podczas mistrzostw świata w Ruhpolding w 2012 roku.

W 2014 roku wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie była między innymi jedenasta w biegu masowym i siódma w sztafecie. Brała również udział w igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu w 2018 roku, zajmując 19. miejsce w biegu indywidualnym, 66. w sprincie, 13. w sztafecie oraz 15. w sztafecie mieszanej.

Po sezonie 2021/2022 zakończyła sportową karierę.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach

Przypisy

Bibliografia 
 

Amerykańskie biathlonistki
Amerykańscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Urodzeni w 1986